El Palomar is de naam van diverse plaatsen, waaronder:
 in Spanje:
 El Palomar (Valencia)
 El Palomar (Córdoba)
 in Argentinië:
 El Palomar (Buenos Aires)